Ла Примавера има више значења:

 Ла Примавера (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Примавера, Гранха (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Примавера, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Примавера (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Примавера (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Примавера, Ранчо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Примавера (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Примавера, Колонија Закатекас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Примавера (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Примавера (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Примавера (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Примавера (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Примавера (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Примавера (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Примавера (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера, Ла Пимијента (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера, Санта Круз (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера, Сан Антонио Мирабел (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера, Нанче Верде (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Примавера (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Примавера (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Примавера (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Примавера (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Примавера (Кокула), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Примавера (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Примавера (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Примавера (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Примавера (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Примавера (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Примавера (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Примавера (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Примавера (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Примавера (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Примавера (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Примавера (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Примавера (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Примавера, Балнеарио (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Примавера (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Примавера (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Примавера, Ел Чарко (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Примавера (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Примавера (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Примавера (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Примавера (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Примавера (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Примавера (Санта Катарина Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Примавера (Санта Марија Јукуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Примавера (Тлаколула де Матаморос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Примавера (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Примавера (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Примавера (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Примавера (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Примавера (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Примавера, Антонио Рамиро Рејес (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Примавера (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Примавера (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Примавера (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Примавера (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Примавера (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Примавера (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Примавера (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Примавера (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Примавера (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Примавера, Ехидо Гиљермо Пријето (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Примавера (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Примавера (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Примавера, Виверо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Примавера (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Примавера (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Примавера (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Примавера (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Примавера (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Примавера (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Примавера (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Примавера (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Примавера (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Примавера (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Примавера (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Примавера (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Примавера (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Примавера (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Примавера (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Примавера (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Примавера (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Примавера (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Примавера (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Примавера (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Примавера (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Примавера (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Примавера (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Примавера (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Примавера (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Примавера (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Примавера (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Примавера (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Примавера, Сан Мигел (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ла Примавера, Теодора Акуња Аламиљо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Примавера (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику